Perturbacija (astronomija)
Perturbacija (biologija)
Perturbacija (geologija)
Perturbacijska funkcija, funkcija u matematičkom programiranju
Perturbacijska teorija (matematika)
Perturbacijska teorija (kvantna mehanika)
Sprječavanje pada ili perturbacijski trening, skup akcija radi sprječavanja padova kod ljudi treće dobi
Perturbativna kvantna kromodinamika
praćenje točke najveće snage (MTTP), metoda perturbiranja i promatranja 
perturbacijski problem iza svih ostalih u matematičkoj analizi